Iglesia de la Pasión o Iglesia de la Pasión de Jesucristo puede hacer referencia a varias iglesias cristianas:

 En Alemania:
 Iglesia de la Pasión (Passionskirche) artículo en de.wikipedia, iglesia en la ciudad de Berlín;

 En España:
 Antigua Iglesia de la Pasión, iglesia católica en la ciudad de Valladolid;

 En México:
 Iglesia de la Pasión, iglesia católica en la ciudad de México;